Josephsplatz (München), een plein in München.
Josephsplatz (metrostation), een station van de metro van München.